Paul Aron (coureur), Estisch autocoureur, 2004
Paul Aron (pianist)